une station de sports d'hiver, voir : Le Somport
 un col, voir : Col du Somport
 deux tunnels () :
 un tunnel routier
 un tunnel ferroviaire (longueur  mètres) sur la ligne du Transpyrénéen occidental actuellement hors service